Bürstel ist der Name zweier Ortsteile in Deutschland, beide in Niedersachsen:
 Bürstel (Ganderkesee)
 Bürstel (Stuhr)

Siehe auch:
 Burstel